Denumirea de Hadjidimitrovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Hadjidimitrovo, un sat în comuna Tundja, regiunea Iambol;
 Hadjidimitrovo, un sat în comuna Kazanlăk, regiunea Stara Zagora;
 Hadjidimitrovo, un sat în comuna Sviștov, regiunea Veliko Tărnovo.